Heinrich Luden ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Luden (Historiker) (1778–1847), deutscher Historiker
 Heinrich Luden (Rechtswissenschaftler) (1810–1880), deutscher Rechtswissenschaftler